Коварский — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев.

Известные носители

А 
 Коварский, Александр Львович (род. 1944) — физикохимик.
 Коварский, Анатолий Ефимович (1904—1974) — селекционер, агроном и генетик.

Б, В, Г, Е, И 
 Коварский, Борис Николаевич (Натанович, 1887—1938) — историк.
 Коварский, Виктор Анатольевич (1929—2000) — физик-теоретик, биофизик.
 Коварский, Григорий Ильич — учёный-медик в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
 Коварский, Ефим Михайлович (1910—2003) — учёный в области машиностроения.
 Коварский, Илья Матвеевич (Матисович, 1856—1955) — учёный-стоматолог и организатор здравоохранения.
 Коварский, Илья Николаевич (Натанович, 1880—1962) — политический деятель (эсер), врач, публицист, издатель.

Л, М, Н 
 Коварский, Лев Николаевич (1907—1979) — физик.
 Коварский, Михаил Осипович (1875—1954) — учёный-стоматолог и организатор здравоохранения.
 Коварский, Николай Аронович (Аркадьевич; 1904—1974) — историк литературы, сценарист, педагог.

С

Ф, Я 
 Коварский, Фелициан Феликсович  (1890—1948) — живописец.
 Коварский, Яков Моисеевич (1883—1973) — архитектор.



Примечания